Hermann-Haus ist der Name folgender Einrichtungen:

 Hermann-Haus (Kempten), denkmalgeschütztes Bauwerk in Kempten (Allgäu) und ehemaliges katholisches Waisenhaus
 Hermann-Haus (Stötteritz), Unfallnervenklinik der Sächsischen Baugewerks-Berufsgenossenschaft in Stötteritz